Flere religioner har tidebønner som ritual:
 Tidebønner (kristendom) – om tidebønner inden for kristendommen
 Salah – islams fem tidebønner